Dieser Artikel behandelt die französische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Qualifikation 

Spielergebnisse

Aufgebot 

(1) Sidney Govou wurde für Djibril Cissé nachnominiert, der nach seiner WM-Nominierung in einem Testspiel gegen China am 7. Juni 2006 einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitt.
* Gelbe Karten aus der Vorrunde, die ab dem Achtelfinale ignoriert werden.

Quartier der Mannschaft 
Die Mannschaft hatte ihr Quartier in Aerzen im Schlosshotel Münchhausen. Die Trainingsplätze befanden sich vor Ort und in Hameln.

Spiele Frankreichs

Vorrunde 
 Dienstag, 13. Juni 2006, 18 Uhr in Stuttgart Frankreich –  Schweiz 0:0
 So, 18. Juni 2006, 21 Uhr in Leipzig Frankreich –  Südkorea 1:1 (1:0)
 Fr, 23. Juni 2006, 21 Uhr in Köln Togo –  Frankreich 0:2 (0:0)

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Gruppe G

Achtelfinale 
 Dienstag, 27. Juni 2006, 21 Uhr in Hannover Spanien –  Frankreich 1:3 (1:1)

Viertelfinale 
 Samstag, 1. Juli 2006, 21 Uhr in Frankfurt Brasilien –  Frankreich 0:1 (0:0)

Halbfinale 
 Mittwoch, 5. Juli 2006, 21 Uhr in München Portugal –  Frankreich 0:1 (0:1)

Finale 
 Sonntag, 9. Juli 2006, 20 Uhr in Berlin Italien –  Frankreich 1:1 n. V. (1:1, 1:1), 5:3 i. E.

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Finalrunde

Fazit 
Frankreich hat mit der Vizeweltmeisterschaft mehr erreicht, als ihm selbst von der heimischen Fachpresse (l'Équipe, France Football) vor Turnierbeginn zugetraut worden war; mit fortschreitendem Turnierverlauf schwächte sich auch die anfangs durchaus harsche Kritik (unter anderem wegen des hohen Durchschnittsalters der Mannschaft, die die älteste der 32 Teilnehmer war) am sélectionneur Domenech ab und wich einer breiten Zustimmung. Dass – trotz seiner Tätlichkeit im Endspiel – Zinédine Zidane mit dem Goldenen Ball als bester Spieler der WM ausgezeichnet wurde, konnte die Équipe tricolore ebenfalls auf der Habenseite verbuchen. Außerdem stellte Torhüter Barthez im Halbfinale den Rekord von Peter Shilton ein, der als erster Torwart 10 WM-Spiele ohne Gegentor bestritt.

2006
Frankreich